BT — латинская аббревиатура. В большинстве случаев является производной от английских слов и читается по-русски «би-ти».

География 
 .bt — национальный домен верхнего уровня для Бутана.
 BT — буквенный код, означающий Бутан в соответствие со стандартом ISO 3166-1 alpha-2 и в буквенной части кодов регионов Бутана, согласно ISO 3166-2:BT.
 BT — буквенный код в номерных знаках частных автомобилей в Бутане.
 BT — автомобильный код города Байройт (Германия).

Техника 
 BT (сокращение от Bluetooth) — производственная спецификация беспроводных персональных сетей.
 BT (сокращение от ) — время, необходимое для передачи одного бита в сегменте локальной вычислительной сети.
 BT — тип инструментальных конусов 7/24.

Другое 
 BT Group (ранее British Telecommunications plc или British Telecom) — британская телекоммуникационная компания.
 BT () — болгарская торговая марка производителя табака, а также табачная продукция, выпущенная под этой маркой.
 BT (Brian Wayne Transeau) — творческий псевдоним музыканта Брайана Уэйна Трансо, исполняющего электронную музыку.
 BT (Billy Talent) — канадская рок-группа.
 BT — код IATA авиакомпании Air Baltic.
  — датская газета-таблоид.

См. также 
 ВТ — аббревиатура кириллицей.